Apajico es el nombre común de dos plantas del género Papaver:

 Papaver rhoeas o amapola silvestre.
 Papaver dubium o amapola oblonga.